Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Хмельницької області — список, що містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Хмельницької області.

Історія 

Уперше перелік рідкісних рослин (164 види) території Хмельницької області, які не занесені до Червоної книги України, було укладено у 2006 р. та затверджено рішенням Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2006 року № 18-5/2006. Останній варіант переліку затверджено Хмельницькою обласною радою рішенням від 17 липня 2012 року № 4-12/2012. До нього входять 150 видів судинних рослин.

Перелік

Див. також 

 Рослини Хмельницької області, занесені до Червоної книги України
 Офіційний перелік регіонально рідкісних тварин Хмельницької області
 Флора Хмельницької області

Джерела

Посилання 

 Рішення Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2006 року № 18-5/2006 «Про Положення та Перелік видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Хмельницької області»
 Рішення Хмельницької обласної ради від 17 липня 2012 року № 4-12/2012 «Про внесення змін до рішень обласної ради від 26 вересня 2002 року № 16 та від 20 грудня 2006 року № 18-5/2006»
 Додатки до Рішення Хмельницької обласної ради від 17 липня 2012 року № 4-12/2012 «Про внесення змін до рішень обласної ради від 26 вересня 2002 року № 16 та від 20 грудня 2006 року № 18-5/2006»

Охорона природи у Хмельницькій області
Хмельницька